Plapphof ist ein Ortsname in Baden-Württemberg:
 Plapphof (Fichtenberg), Weiler der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Plapphof (Wüstenrot), Weiler der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn